Palau Reial Major – palazzo di Barcellona
 Palau Reial – stazione della metropolitana di Barcellona